Кокчета́вская — притяжательное прилагательное женского рода, означающее принадлежность к Кокчетавской области или городу Кокчетав (ныне — Кокшетау). Среди известных наименований, содержащих это прилагательное:

 Кокчетавская детская железная дорога
 Кокчетавская улица
 Кокчетавская область